Conde de Mora (1613), Spaanse adellijke titel
Conde de Mora (1894), Spaanse adellijke titel

Zie ook 
Baron de Mora, Spaanse adellijke titel